San Felipe (v. Philippus) ist der Name folgender Orte:
 San Felipe (Chile), Chile
 San Felipe (Alajuelita), Kanton Alajuelita, Provinz San José, Costa Rica
 San Felipe (Retalhuleu), Guatemala
 San Felipe (Baja California), Mexiko
 San Felipe (Guanajuato), Mexiko
 San Felipe (Querétaro), Mexiko
 San Felipe (Yucatán), Mexiko

 eines Stadtteils von Asunción, Paraguay
 San Felipe (Zambales), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zambales, Philippinen
 San Felipe Pueblo, New Mexico, USA
 San Felipe (Texas), USA
 San Felipe (Yaracuy), Venezuela

San Felipe bezeichnet ferner:
 San Felipe (Volk), die Bewohner des gleichnamigen Pueblos in New Mexico
 eine in Chile gelegene Diözese der römisch-katholischen Kirche, siehe Bistum San Felipe (Chile)
 ein römisch-katholisches Bistum in Venezuela, siehe Bistum San Felipe (Venezuela)

Siehe auch:
 Villa San Felipe
 Saint Philip
 Saint-Philippe